Siège de Mons (1572)
 Siège de Mons (1691)
 Siège de Mons (1746) durant la Guerre de Succession d'Autriche